Westinghouse kan avse:

 George Westinghouse (1846–1914), en amerikansk ingenjör och företagare
 Westinghouse Electric Corporation – en amerikansk elektroindustrikoncern grundad 1886 av George Westinghouse, namnändrat 1997 till CBS Corporation (ej samma som företaget CBS Corporation bildat 2006)
 Westinghouse Electric Company – ett amerikanskt företag grundat 1999 med rötter i Westinghouse Electric Corporation när det såldes till British Nuclear Fuels Ltd, såld 2006 till Toshiba, 2018 till Brookfield Business Partners L.P. 
 Westinghouse Air Brake Company – ett av den amerikanske uppfinnaren George Westinghouse grundat verkstadsföretag